Bartłomiej Pałaszewski (1983-), pochodzący z Polski amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki (także jako Bart Palaszewski)
 Roman Pałaszewski (1955-2010), polski franciszkanin konwentualny, doktor historii Kościoła, działacz społeczny
 Władysław Pałaszewski (1936-), polski siatkarz, reprezentant kraju, trener i sędzia siatkarski

Polskie nazwiska